Moosmühle heißen folgende geographischen Objekte: 

 Moosmühle (Aholming), Ortsteil der Gemeinde Aholming, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Moosmühle (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moosmühle (Buxheim), Ortsteil der Gemeinde Buxheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Moosmühle (Erkheim), Ortsteil des Marktes Erkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Moosmühle (Fuchstal), Ortsteil der Gemeinde Fuchstal, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Moosmühle (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Moosmühle (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Moosmühle (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Moosmühle (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Moosmühle (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Moosmühle (Neufahrn bei Freising), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn bei Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Moosmühle (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern
 Moosmühle (Pfatter), Ortsteil der Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg, Bayern
 Moosmühle (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Moosmühle (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moosmühle (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moosmühle (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moosmühle (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Moosmühle (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Moosmühle (Wildpoldsried), Ortsteil der Gemeinde Wildpoldsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Moosmühle (Zolling), Ortsteil der Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern

 Moosmühle (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land

Siehe auch:
 Moosmühl
 Mosmühle